Carl Løvenskiold er navnet på flere personer.

 Carl Løvenskiold (toldforvalter) (1806-1884) – baron, toldforvalter og kammerherre (Carl Eggert Georg Løvenskiold)
 Carl Løvenskiold (1822-1898) – overhofmarskal, officer og kammerherre (Carl Ludvig Løvenskiold)
 Carl Løvenskiold (lensbaron) (1864-1938) – lensbaron, kammerherre og hofjægermester (Carl Oscar Herman Leopoldus Løvenskiold)